Oba ou OBA peut se référer à :

 Oba, la première des épouses de Shangô, l'orisha du tonnerre et de la foudre dans la mythologie yoruba, Oba domine les inondations, est la déesse de la guerre et de la justice.

 Oba, chef africain :
 Oba du Benin
 Oba du Lagos

 Oba, un quartier de Dima en Biscaye, en Espagne
 Oba (Ontario), une ville en Ontario, au Canada

 Un oba est un manguier du Gabon.